Callier ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Callier (1866–1927), deutscher Botaniker, Apotheker und Dendrologe
 Frances Callier (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Terry Callier (1945–2012), US-amerikanischer Musiker